Termenul „Sonnenberg” se poate referi la:

Localități
Sonnenberg (Brandenburg), comună în landul Brandenburg
Sonnenberg-Winnenberg, comună în landul Renania-Palatinat
Cartier în Chemnitz
Cartier în Gummersbach
Cartier în Pforzheim
Munți
Denumirea germană a masivului Montagne du Droit, Elveția
Sonnenberg (Alpi), denumirea versantului mordic a văii  Vinschgau (Valle dell'Adige)
Sonnenberg (Eifel), situat în Eifel
Sonnenberg (Harz), situat în Harz
Sonnenberg (Krien), situat lângă Krien
Sonnenberg (Wuppertal), situat lângă Wuppertal
Cetăți
 Burg Sonnenberg, în Wiesbaden
 Ruina Sonnenberg, în Nüziders